Masterpiece (canção de Madonna)
 Masterpiece (canção de Jessie J)
 Masterpiece (canção de Basshunter)
 Masterpieces (álbum de HammerFall)
 Masterpieces (álbum de Marcos De Ros)

Desambiguação